Kawcze ist der Name dreier Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Kawcze (Bojanowo)
 Kawcze (Śrem)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Kawcze (Miastko) (Kaffzig, Kreis Rummelsburg/Pommern)